Siemyśl
 Siemyśl (gmina)
 Siemyśl (gromada)